The Swinging Blue Jeans () — британская мерсибит-группа, образовавшаяся в Ливерпуле, Англия, в 1960 году (поначалу как Blue Jeans) и оставшаяся в истории, в основном, благодаря исполнению хита американского певца Чена Ромеро «Hippy Hippy Shake», за которым последовали (имевшие умеренный успех) синглы «Good Golly Miss Molly», «You’re No Good» и «Don’t Make Me Over» (ознаменовавший последнее появление квартета в чартах в 1966 году). Несмотря на ограниченный коммерческий успех, The Swinging Blue Jeans, согласно Allmusic, считались одной из сильнейших ливерпульских групп «Британского вторжения» середины 1960-х годов.

В 1968 году The Swinging Blue Jeans потеряли контракт с EMI, переименовались в Music Motor, затем вернули себе старое название и продолжали выступать (в нередко менявшемся составе) вплоть до самого последнего времени. В начале 2010 года основатель коллектива Рэй Эннис объявил о том, что покинет сцену по окончании текущего турне, которое завершилось 30 мая.

История группы 
УЧАСТНИКИ:
 Рэй Эннис — Вокалист, гитарист
 Ральф Эллис — Гитарист
 Норман Хафтон — Гитарист
 Лес Брэйд — Басист, клавишник
 Норман Кулке — Барабанщик
 Джон Э. Картер — Вокалист, гитарист
 Терри Сильвестр — Вокалист, гитарист
 Колин Мэнли — Гитарист
 Джон Райан — Барабанщик
 Брюс Маккаскилл — Гитарист, вокалист
 Майк Грегори — Бас гитарист
 Кенни Гудлэсс — Барабанщик
 Мик МакКанн — Барабанщик
 Фил Томпсон — Барабанщик
 Хедли Вик — Гитарист
 Алан Ловелл — Гитарист
 Джефф Баннистер — Клавишник, вокалист
 Пит Оукмэн — Басист, вокалист

Дискография

Альбомы 
 1964: Blue Jeans A Swinging
 1964: Hippy Hippy Shake
 1965: Hey Hey Hey Hey
 1966: The Swinging Blue Jeans: La Voce Del Padrone
 1973: Hippy Hippy Shake
 1974: Brand New & Faded
 1985: Dancin'''
 1986: Shake! The Best Of The Swinging Blue Jeans 1993: Hippy Hippy Shake: The Definitive Collection''

Синглы

The Swinging Blue Jeans 
 «It’s Too Late Now»/«Think of Me» (1963)
 «Do You Know»/«Angie» (1963)
 «Hippy Hippy Shake»/«Now I Must Go» (1963)
 «Good Golly Miss Molly»/«Shaking Feeling» (1964)
 «You’re No Good»/«Don’t You Worry About Me» (1964)
 «Promise You’ll Tell Her»/«It’s So Right» (1964)
 «It Isn’t There»/«One of These Days» (1964)
 «Make Me Know You’re Mine»/«I’ve Got a Girl» (1965)
 «Crazy 'bout My Baby»/«Good Lovin'» (1965)
 «Don’t Make Me Over»/«What Can I Do Today» (1966)
 «Sandy»/«I’m Gonna Have You» (1966)
 «Rumours Gossip Words Untrue»/«Now the Summer’s Gone» (1966)
 «Tremblin'»/«Something’s Coming Along» (1967)
 «Don’t Go out Into the Rain»/«One Woman Man» (1967)
 «Rainbow Morning»/«Cottonfields» (1973)
 «Hippy Hippy Shake»/«Don’t Make Me Over» (1973)
 «Dancing»/«Baby Mine» (1974)
 «Liverpool Lou»/«Sailing down to Rio» (1989)

Music Motors 
 «Happy»/«Where Am I Going» (1970)

Ray Ennis & the Blue Jeans 
 «What Have They Done to Hazel»/«Now That You’re Gone» (1968)
 «Sandfly»/«Hey Mrs. Housewife» (1969)

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Исполнители рок-н-ролла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1960 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году
Бит-группы
Музыкальные коллективы из Ливерпуля
Поп-группы Великобритании
Представители британского вторжения